Barbijano ima više značenja:
 Barbijano (Areco)
 Barbijano (Bolcano)
 Barbijano (Parma)
 Barbijano (Ravena)